Revolutionära socialistpartiet kan syfta på flera olika organisationer:

 Revolutionära socialistpartiet, var ett nederländskt politiskt parti.
 Revolutionära socialistpartiet, var ett franskt politiskt parti.